Kunda steht für:

 Kunda (Fluss), Gewässer in Estland
 Kunda (Viru-Nigula), Ort in Estland
 Kunda (Madhya Pradesh), Dorf in Indien
 Kunda (Sprache), eine Bantusprache hauptsächlich in Simbabwe
 Kunda, Namensvariante des westafrikanischen Animere (Sprache)
 Kunda-Kultur, mesolithische Kultur in Baltikum und Nordrussland (7400–6000 v. Chr.)

Person:
 George Kunda (1956–2012), sambischer Politiker
 Masahiro Kunda (* 1966), japanischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Kunda Dia Baze (Kleinstadt und Landkreis in Angola)
 Touré Kunda (senegalesische Band)
 Flughafen Umbu Mehang Kunda
 Cunda (Alibey Adası)